Mužská dvouhra Open 13 2022 probíhala na přelomu první a druhé poloviny února 2022. Do singlové soutěže marseillského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byla ruská světová dvojka Daniil Medveděv, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal druhý nasazený Rus Andrej Rubljov, jenž ve zdolal třetího nasazeného Kanaďana Félixe Augera-Aliassimeho po vyrovnaných koncovkách setů 7–5 a 7–6(7–4). V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Následným triumfem v mužské čtyřhře zkompletoval první kariérní „double“.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022